Saint-Saphorin steht für:

 Saint-Saphorin (Lavaux), Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz
 Saint-Saphorin-sur-Morges, ehemalige politische Gemeinde im Kanton Waadt
 Schloss Saint-Saphorin, Schloss auf dem Gebiet von Saint-Saphorin-sur-Morges

Personen:
 Armand François Louis de Mestral de Saint-Saphorin (1738–1805), Schweizer Adliger und dänischer Botschafter
 François-Louis de Pesmes de Saint-Saphorin (1668–1737), Schweizer Diplomat